Lichtmessbach ist ein Gewässername:

 Lichtmessbach (Enns), rechter Zufluss der Enns in  Admont, Katastralgemeinde der Stadt Rottenmann, Bezirk Liezen, Steiermark
 Lichtmessbach (Lanzenbach), linker Zufluss des Lanzenbachs vor Oberspeltach, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg